«Isla (de) San Pedro» puede referirse a:

Geografía 
  Isla San Pedro, isla del archipiélago Guayaneco, en la XI Región de Aysén, Chile;
  Isla San Pedro, isla del archipiélago de Chiloé, en la X Región de Los Lagos, Chile;
 / Isla San Pedro, o Isla Georgia del Sur, isla principal del archipiélago de las Georgias del Sur, administrada por el Reino Unido y reclamada por Argentina, Atlántico Sur;
  Isla San Pedro, isla del archipiélago de San Pedro y Miquelón (Francia), América del Norte.
  Isla de San Pedro (Suiza) en el lago de Bienne.